Форгария-нель-Фриули () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 1893 человека (2008 г.), плотность населения составляет 66 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 33030. Телефонный код — 0427.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики